Der ŽFK Ekonomist Nikšić ist ein montenegrinischer Frauenfußballverein aus der Stadt Nikšić.

Geschichte 
Der Verein wurde im Jahr 2007 gegründet und spielt seit der Gründung der Montenegrinischen Fußballmeisterschaft der Frauen in der höchsten Liga des Landes. Der Verein gewann bislang fünf Meisterschaften. Dadurch nahm er mehrfach an den UEFA Women’s Champions League-Qualifikationsrunden teil, war dort aber immer klar unterlegen.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele auf dem Nebenplatz des Gradski-Stadions in Nikšić aus.

Erfolge 
 Montenegrinischer Meister:  2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Europapokalspiele 

Niksic, ZFK Ekonomist
Sport (Nikšić)
Gegründet 2007